Danakil, pluriel arabe du terme singulier dankali, peut désigner :
 la Dancalie, une dépression d'Éthiopie faisant partie de la dépression de l'Afar ;
 le bloc Danakil, un horst de la vallée du Grand Rift situé en Érythrée et à Djibouti ;
 le désert Danakil, situé entre l'Éthiopie et l'Érythrée ;
 l'autre nom des Afars, un peuple d'Éthiopie, d'Érythrée et de Djibouti ;

En matière artistique :
 Danakil (Cyrille de Vignemont), photographe et réalisateur.
 Danakil, groupe français de reggae.

Homonymie